Bruno Bollini (né en 1933), footballeur français
 Marino Bollini (né en 1933), homme politique saint-marinais
 Pascal Bollini (né en 1966), footballeur français